Melikyan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Melikyan (* 1976), armenische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Krikor Melikyan (* 1924), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Melikjan